Reflexionsprinzip steht für:

 ein mathematischer Satz über den Wiener-Prozess über Reflexionen der Stopzeit, siehe Wiener-Prozess #Selbstähnlichkeiten, Reflexionsprinzip
 ein mathematischer Satz über die Überschreitungswahrscheinlichkeiten von stochastischen Prozessen, siehe Reflexionsprinzip (Stochastik)
 ein mathematischer Satz aus der Mengenlehre über die Spiegelung von Aussagen in Mengen, siehe Reflexionsprinzip (Mengenlehre)

Siehe auch:
 Reflexion